Šmrika (Kraljevica), gradsko naselje Kraljevice u Primorsko-goranskoj županiji
 šmrika (biljka), vidi članak smrič